Владимир Липский:
 Липский, Владимир Александрович (1869—1911) — русский архитектор и художник-акварелист.
 Липский, Владимир Ипполитович (1863—1937) — украинский учёный-ботаник; президент НАНУ и член-корреспондент АН СССР.
 Липский, Владимир Степанович (род. 1940) — белорусский писатель, общественный деятель.